Unfinished Business puede referirse a:

 Unfinished Business, álbum de los cantantes estadounidenses Jay-Z y R. Kelly; 
 Unfinished Business (Álbum de Eric Carr), álbum del cantante estadounidense Eric Carr; 
 Unfinished Business (episodio de Arrow), episodio de la serie de televisión estadounidense Arrow; o
 Unfinished Business (película), de 2015.